Mirosława Danuta Wałęsa, née Gołoś (née en 1949), femme de Lech Wałęsa ;
 Konrad Gołoś (1982-), footballeur polonais.